Saint Lawrence kan syfta på följande platser:

Jersey 

 Saint Lawrence (parish i Jersey),

Malta 

 San Lawrenz, ort och kommun,

Storbritannien 
 St. Lawrence, Cornwall - en ort i Cornwall (distrikt), Cornwall, England
 St. Lawrence, Essex - en ort och civil parish i Essex, England
 St. Lawrence, Isle of Wight - en ort i Isle of Wight, England
 St. Lawrence, Kent - en ort i Kent, England
 St. Lawrence (parish i Storbritannien, England, Suffolk) - en ort och civil parish i Suffolk, England

USA 

 Saint Lawrence (ort i USA, Pennsylvania), Berks County, 
 Saint Lawrence (ort i USA, South Dakota), Hand County, 
 St. Lawrence County - ett administrativt område i delstaten New York, USA

Se även 
 St. Lawrence Island

Robotskapade Maltaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar